Станіславський, або Станиславський () — польське та українське (польського походження) прізвище.

Відомі носії:
Жінки Станіславська

Чоловіки
 Станіславський Анатолій Іванович (1905—1995) — український архітектор.
 Станіславський Антоній-Роберт — правознавець, перекладач, з польського шляхетського роду. Батько художника Яна Станіславського і лікаря Гжегожа Станіславського, доктор державного права, таємний радник.
 Станіславський Бальтазар — польський шляхтич.
 Станіславський Василь Іванович (1870—1927) — український літературознавець.
 Станіславський Володимир Романович (1835—1884) — український хоровий диригент.
 Станіславський Міхал Єжи — польський шляхтич, урядник Речі Посполитої.
 Станіславський Григорій Антонович (Гжегож Станіславський; псевдонім — Равич; 1876—1921) — київський лікар-хірург і польський театральний діяч, художник-аматор.
 Станіславський Костянтин Сергійович (1863–1938) — російський театральний діяч; актор, педагог, режисер-інноватор.
 Станіславський Микола Дмитрович (1905—1970) — театральний режисер, заслужений діяч мистецтв Української РСР.
 Станиславський Микола Олексійович (1892—1937) — український лексикограф.
 Станіславський Хольґер (нар. 1969) — німецький футболіст і тренер польського походження.
 Станіславський Ян — староста шидловський.
 Станіславський Ян Корнеліуш — польський шляхтич; згідно з Шимоном Старовольскі, в домініканському костелі Пречистої Діви Марії і Святого Щепана першого мученика Золотого Потоку була встановлена йому пам'ятна таблиця з епітафією.
 Ян Станіславський (1860—1907) — польський маляр-імпресіоніст.
 Станіславський Міхал — польський шляхтич, перший чоловік каштелянки холмської Ельжбети з Конецпольских

Примітки